Saulo est un nom de famille ou un prénom.

Patronyme 
 Celeste Saulo (1964- ), météorologue argentine ;
 Georges Saulo (1865-1945, sculpteur français ;
 Manasa Saulo (1989- ), joueur de rugby à XV international fidjien ;
 Maurice Saulo (1901-1963), sculpteur français, fils de Georges.

Prénom 
 Saulo Decarli (1992- ), footballeur suisse ;
 Saülo Mercader (1944- ), un peintre, sculpteur et essayiste espagnol.